Ottenstein ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Ottenstein (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Ottenstein (Ahaus), Ortsteil von Ahaus im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Ottenstein (Schwarzenberg), Berg im Erzgebirge, Sachsen

 in Österreich
 Ottenstein (Gemeinde Rastenfeld), Ortschaft von Rastenfeld, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Ottenstein (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Stausee Ottenstein, Niederösterreich

einiger Burgen oder Schlösser:
 

Ottenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Ottenstein (1891–1956), deutsche Dermatologin